Slag bij Saint-Denis (1567), een veldslag tijdens de Hugenotenoorlogen
Slag bij Saint-Denis (1678), de laatste slag in de Hollandse Oorlog